Сезон ЖНБЛ 2018/2019 — это 39-й сезон женской национальной баскетбольной лиги (ЖНБЛ), по окончании которого чемпионом, в восьмой раз, стала команда «Канберра Кэпиталз».

В регулярном чемпионате приняло участие восемь клубов, столько же сколько и в прошлом. Он стартовал 12 октября матчем между командами «Канберра Кэпиталз» и «Сидней Юни Флэймз», в котором «Кэпиталз» без борьбы победили своего соперника со счётом 97:78. Регулярный чемпионат в данном сезоне завершился 19 января, MVP которого была признана форвард команды «Канберра Кэпиталз» Келси Гриффин. Наставник клуба «Аделаида Лайтнинг», Крис Лукас, был признан тренером года, а Жасмин Шелли из «Мельбурн Бумерс» — новичком года. Официально сезон 2018/2019 годов завершился 16 февраля, когда клуб «Канберра Кэпиталз» переиграл в третьем матче финальной серии до двух побед команду «Аделаида Лайтнинг», а MVP финала также была признана форвард «Кэпиталз» Келси Гриффин.

Участники турнира: команды, их капитаны и тренеры

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Финалы

Статистические лидеры

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Лидеры сезона по основным показателям за игру

Награды сезона

Лучшие игроки недели

Сборная всех звёзд недели

Лучшие игроки и тренеры месяца

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок женской НБЛ: Келси Гриффин, Канберра Кэпиталз
 Самый ценный игрок финала женской НБЛ: Келси Гриффин, Канберра Кэпиталз
 Новичок года женской НБЛ: Жасмин Шелли, Мельбурн Бумерс
 Лучший оборонительный игрок женской НБЛ: Лорен Николсон, Аделаида Лайтнинг
 Лучший снайпер женской НБЛ: Эйжа Тейлор, Перт Линкс
 Тренер года женской НБЛ: Крис Лукас, Аделаида Лайтнинг

 Сборная всех звёзд женской НБЛ:
 З Линдсей Аллен (Мельбурн Бумерс)
 З Ребекка Коул (Данденонг Рейнджерс)
 Ф Эйжа Тейлор (Перт Линкс)
 Ф Ниа Коффи (Аделаида Лайтнинг)
 Ф Келси Гриффин (Канберра Кэпиталз)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 2018/2019